Ihor Kalinin ist der Name folgender Personen:

* Ihor Kalinin (Politiker) (* 1959), ukrainischer Politiker
 Ihor Kalinin (Fußballspieler) (* 1995), ukrainisch-russischer Fußballspieler